Stadlmühle ist der Ortsname von

 Stadlmühle (Rinchnach), Ortsteil der Gemeinde Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Stadlmühle (Schönberg), Ortsteil des Marktes Schönberg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern